Зниклий безвісти — у військовій справі — військова втрата, що відноситься до категорії військовослужбовців, котрі брали участь у військових діях й про яких довгий термін нічого не відомо.

 «Зниклий безвісти» — перший незавершений роман Франца Кафки, що був опублікований у 1927 р. після смерті письменника під назвою «Америка».
 Зниклий безвісти (фільм, 1943) — фільм виробництва СРСР, реж. Володимир Браун.
 Зниклий безвісти (фільм, 1982) — фільм виробництва США, реж. Коста-Гаврас.